Dieser Artikel behandelt die Fußballnationalmannschaft der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik Deutschland.

Qualifikation 
Die Deutsche Demokratische Republik errang in Gruppe 4 der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1974 gegen Rumänien, Finnland und Albanien den Gruppensieg und qualifizierte sich somit zum ersten und letzten Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft.

Aufgebot

Spiele der Mannschaft

Vorrunde 
Die Mannschaft der Deutschen Demokratischen Republik konnte in der Vorrunde überraschend den Gastgeber aus der Bundesrepublik Deutschland durch einen Treffer von Jürgen Sparwasser schlagen und sich als Gruppensieger für die Zwischenrunde qualifizieren. Das Spiel blieb das einzige Aufeinandertreffen der beiden deutschen Nationalmannschaften. Chile und Australien waren die weiteren Gegner der deutschen Mannschaften.

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde konnte sich die Mannschaft der DDR in der Gruppe mit den Niederlanden, Brasilien und Argentinien nicht durchsetzen und schied aus.

Weblinks 

1974
DDR